Pfälzerhof ist der Ortsname von

 Pfälzerhof (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Pfälzerhof (Waidhaus), Ortsteil des Marktes Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern